Le patronyme Barvais, Barvaix, Barviau ou Barvaux indique une origine : Barvaux-sur-Ourthe (en wallon : barvê).

Marc Barvais (1952-), homme politique belge.